

Események
 i. e. 1674. a hükszoszok lerohanják a Nílus-deltát.
 Kitör Théra vulkánja, hatalmas pusztítást okozva az egész régióban, Krétán is. A kitörés időpontja erősen vitatott.

Fontosabb személyek

Uralkodóházak

Egyiptom

Babilon

Hettiták

Találmányok, felfedezések 
 Kétkerekű harci szekerek Egyiptomban.

Évtizedek és évek
Az időszámításunk előtti 17. század i. e. 1601-től i. e. 1700-ig tart.

Idővonal

Megjegyzések az idővonalhoz 
az adatok a rövid kronológia szerint kerültek feltüntetésre

1. = Montuhotepi és III. Noferhotep

2. = Szelek, Szeszi, Jakubher, Szekerher (hükszósz uralkodók)

-83